Brad Thiessen (né le  à Aldergrove, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie 
Il commence sa carrière avec les Panthers de Penticton dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique en 2003-04. Par la suite et pendant trois saisons, il joue avec la  dans le championnat universitaire américain.

Au lieu de finir ses études, il signe en 2009 un contrat avec la franchise de la Ligue nationale de hockey des Penguins de Pittsburgh. Il signe ainsi son premier contrat dans la LNH en avril 2009 et fait partie de la fête quand les Penguins remportent la Coupe Stanley 2009. Sidney Crosby, capitaine de l'équipe, lui propose alors de soulever la Coupe même s'il n'a pas joué un seul match. Il passe la saison suivante dans la Ligue américaine de hockey avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton et joue également quelques matchs avec les Nailers de Wheeling dans l'ECHL.

Le 5 juillet 2011, il signe une prolongation de contrat d'une saison avec les Penguins. Après avoir joué tout le début de la saison 2011-2012 dans la LAH, il joue son premier match dans la LNH avec les Penguins contre les Blue Jackets de Columbus le 26 février 2012, une victoire 4-2.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada (titulaire).
2011 : participe au Match des étoiles avec l'association de l'Est (titulaire).
2011 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
2011 : remporte le trophée Aldege-« Baz »-Bastien.
2011 : récipiendaire avec John Curry du trophée Harry-« Hap »-Holmes

Statistiques 

|-
| 2003-2004 || Panthers de Penticton || LHCB || 42 || 13 || 17 || 1 ||  || 122 || 3,44 || 89,7 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2004-2005 || Vees de Penticton || LCHB || 26 || 7 || 18 || 1 ||  || 86 || 3,46 || -- || 1 || 0 || 0 ||
|-
| 2004-2005 || Spruce Kings de Prince George || LHCB || 10 || 5 || 4 || 0 || 561 || 31|| 3,31 || 90,4  || 0 || 0 || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2005-2006 || Spruce Kings de Prince George || LHCB || 36 || 14 || 17 || 4 ||  || 99  || 2,89 || -- || 5|| 0 || 0 || 
|-
| 2005-2006 || Centennials de Merritt || LHCB || 13 || 8 || 4 || 0 || 754 || 36|| 2,87 || 92,2  || 2 || 2 || 2 || 6 || || || || || || || || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Huskies de Northeastern || NCAA || 33 || 11 || 17 || 5 ||  || 82 || 2,48 || 92,1 || 4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|- 
| 2007-2008 || Huskies de Northeastern|| NCAA || 37 || 16 || 17 || 3 ||  || 96 || 2,64 || 91,4 || 2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2008-2009 || Huskies de Northeastern || NCAA || 41 || 25 || 12 || 4 ||  || 88 || 2,12 || 93,1 || 3 || 6 || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|- 
| 2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 30 || 14 || 14 || 1 ||  || 72 || 2,45 || 91,4 || 4 || 2|| 0 || 1 || 0 || 1 || 59|| 4|| 4,04|| 89,5|| 0|| 0 || 0 
|-
| 2009-2010 || Nailers de Wheeling || ECHL || 12 || 8 || 3 || 1 || 674 || 30 || 2,67 || 91,9 || 1  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2010-2011 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 46 || 35 || 8 || 1 ||  || 83 || 1,94 || 92,2 || 7 || 2 || 0 || 12 || 6 || 6 || 720 || 20 || 1,67 || 94,0 || 2 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 5 || 3 || 1 || 0 || 258 || 16 || 3,72 || 85,8 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2011-2012 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH  || 41 || 23 || 15 || 2 ||  || 109 || 2,82|| 88,7 || 2 || 0 || 1 || 12 || 6 || 6 || 756 || 27 || 2,14 || 90,8|| 0  || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH  || 32 || 16 || 12 || 2|||| 80|| 2,68|| 90,2 || 4 || 0 || 0 || 12 || 6 || 4 || 654 || 15 || 1,38 || 95,2|| 2|| 0 || 0
|-
| 2013-2014 || HIFK || Liiga  || 8 ||  ||  || || || 15|| || 89,3 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH  || 18 || 8 || 6 || 2|||| 37|| 2,26|| 93 || 1 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 252 || 16 || 3,81 || 88,1|| 0|| 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Flames de l'Adirondack || LAH  || 34 || 10 || 16 || 7|||| 99|| 3,11|| 90,2 || 2 || 0 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2015-2016 || Cyclones de Cincinnati || ECHL  || 19 || 10 || 4 || 4|||| 35|| 1,89|| 93,4 || 1 || 1 || 2 || 7 || 3 || 4 || 454 || 19 || 2,51 || 92,6 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Monsters de Lake Erie || LAH || 22 || 12 || 4 || 4|||| 40|| 1,95|| 92,9 || 3 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 12 || 5 || 6 || 0|||| 26|| 2,34|| 92,4 || 3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2016-2017 || Cyclones de Cincinnati || ECHL  || 2 || - || - || -|||| 8|| 3,83|| 84|| 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH || 9 || 4 || 2 || 2|||| 25|| 2,86|| 88,4 || 1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2018-2019 || Monsters de Cleveland || LAH ||26 || 12 || 8 || 4 |||| 55|| 2,36|| 91,3 || 2 || 0 || 0 || 8 || 3 || 5 || 467 || 20 || 2,57 || 90,2 || 1 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Monsters de Cleveland || LAH || 8 || 3 || 4 || 0|||| 23|| 3,15|| 88,1 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2020-2021 || Monsters de Cleveland || LAH || 12 || 4 || 5 || 5|||| 33|| 2,74|| 90,1 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Northeastern
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du HIFK
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Monsters de Cleveland